Once Upon a Time, en música, puede referirse a:

 Once Upon a Time, canción del pianista y compositor griego Yanni.
 Once Upon a Time, álbum en vivo de Álvaro Muñoz.
 Once Upon a Time, álbum de la cantante estadounidense Donna Summer.
 Once Upon a Time Tour, gira de conciertos realizada por la cantante estadounidense Donna Summer entre 1977 y 1978.
 Once Upon a Time: The Singles, álbum recopilatorio de la banda británica de punk Siouxsie & the Banshees.

Asimismo, en cine, puede hacer referencia a:

 Once Upon a Time, película de 1944, dirigida por Alexander Hall.
 Once Upon a Time (película china), película china de 2017, dirigida por Zhao Xiaoding y Anthony LaMolinara.
 Once Upon a Time in America, película italo-estadounidense de 1984, dirigida por Sergio Leone.
 Once Upon a Time in Hollywood, película estadounidense de 2019, escrita y dirigida por Quentin Tarantino.
 Once Upon a Time in Mexico, película estadounidense de acción de 2003, escrita y dirigida por Robert Rodriguez.

También, en televisión, puede referirse a:

 Once Upon a Time, serie de televisión estadounidense.
 Once Upon a Time in Springfield, episodio de la serie de animación Los Simpson.
 Once Upon a Time in Texas, episodio de la serie de televisión estadounidense Héroes.
 Once Upon a Time in Wonderland, serie de televisión estadounidense de género dramático, derivada de la serie de televisión Once Upon a Time.

Además, en literatura, puede hacer referencia a:
 “Érase una vez”; en la tradición popular, expresión que introduce un cuento y, particularmente, un cuento de hadas.